Gorski, Górski, Gorški () oder die englische Transkription Gorsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wenijaminowitsch Gorski (ca. 1907–1980), russischer Spion
 Alex Gorsky (* 1960), US-amerikanischer Manager
 Alexander Alexejewitsch Gorski (1871–1924), russischer Ballett-Künstler und Choreograph
 Alexander Wassiljewitsch Gorski (1812–1875), russischer Kirchenhistoriker und Theologe
 Artur Górski (1970–2016), polnischer Publizist und Politiker
 Bernd Gorski (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Bruno Berger-Gorski (* 1959), deutscher Theaterregisseur
 Chester C. Gorski (1906–1975), US-amerikanischer Politiker
 Constantin Gorški (1823–1864), deutsch-baltischer Zoologe
 Dennis Gorski (* 1944), US-amerikanischer Politiker

 Hedwig Gorski (* 1949), US-amerikanische Performance-Künstlerin
 Horst Gorski (* 1957), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Johannes Gorski (1910–1995), deutscher Landespolitiker (Niedersachsen) (CDU)
 Kazimierz Górski (1921–2006), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Konstanty Gorski (1859–1924), polnischer Komponist, Violinist, Organist und Musiklehrer
 Mark Gorski (* 1960), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Martin Gorski (1886–1949), US-amerikanischer Politiker
 Michał Górski (1911–1985), polnischer Skisportler und Architekt
 Mijo Gorski (* 1952), kroatischer Geistlicher, Weihbischof in Zagreb
 Paul Gorski (* 1913), deutscher Fußballspieler
 Peter Gorski (1921–2007), deutscher Theater- und Filmregisseur
 Philip S. Gorski (* 1963), US-amerikanischer Soziologe
 Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski (1863–1944), russischer Pionier der Farbfotografie
 Stefan Gorski (* 1991), österreichischer Schauspieler
 Tamara Gorski (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Tomasz Górski (* 1973), polnischer Politiker

Gorski ist der Name folgender geografischer Orte:

 Gorski kotar, Landschaft in Kroatien

Siehe auch:

 Gorska
 Good Luck, Mr. Gorsky